

Lugares 
Brasil
Crato (Ceará) — município
Diocese do Crato — divisão territorial da Igreja Católica no estado do Ceará

Portugal
Crato (Portugal) — município
Prior do Crato — dignidade do Grão-Mestre da Ordem Soberana e Militar de Malta em Portugal

Esportes 
Crato Esporte Clube - brasileiro
Futebol Clube do Crato - português

Desambiguações de topônimos